Клан Оліфант (шотл. — Clan Oliphant) — один з клан ів Шотландії . 
 Тімоті Оліфант Тімоті Девід Оліфант. (Timothy David Olyphant; 20 | 5 | 1968 Гонолулу , Гаваї , США ) — американський актор. 
 Оліфант (музичний інструмент) Оліфант (olifant — слон) — різновид мисливського рогу, звичайно великого розміру який виготовляли з бивнів слона